Golius ist der Familienname folgender Personen:

 Jacobus Golius (auch: Jacob van Gool, Jacob Gohl und Iacobo Golio; 1596–1667), niederländischer Orientalist und Mathematiker
 Petrus Golius (1597–1672), Orientalist und Theologe
 Theophilus Golius (1528–1600), Professor für Ethik und Canonicus Thomanus in Straßburg